Sobotka kan syfta på följande platser:

Polen 

 Sobótka (ort i Polen, Święty Krzyż vojvodskap, Powiat skarżyski), 
 Sobótka (ort i Polen, Święty Krzyż vojvodskap, Powiat opatowski), 
 Sobótka (ort i Polen, Storpolens vojvodskap, Powiat kolski), 
 Sobótka (ort i Polen, Storpolens vojvodskap, Powiat ostrowski), 
 Sobótka (kommunhuvudort), Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat wrocławski, 
 Sobótka (kommun), Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat wrocławski, 
 Sobotka (kulle), Pommerns vojvodskap, Powiat kartuski,

Tjeckien 

 Sobotka (ort), Hradec Králové, Okres Jičín, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar